Coven může být:

Coven – skupina vyznavačů novopohanství
 Coven (hudební skupina) – americká rocková skupina
 The Coven – britský hororový film (2015)
 Coven (Staffordshire) – vesnice v Anglii